7 Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej okresu II RP
 7 Pułk Artylerii Lekkiej – pułk artylerii polskiej w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie. (7 DP) (Armia Andersa)